«Могучий Джо Янг» ():
 «Могучий Джо Янг» — фильм 1949 года (режиссёр: Эрнест Шёдсак)
 «Могучий Джо Янг» — фильм 1998 года (режиссёр: Рон Андервуд)